PFAS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 338 амінокислот, а молекулярна маса — 144 734.

Кодований геном білок за функціями належить до лігаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як біосинтез пуринів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки